Kolyma – fiume della Russia siberiana
 Kolyma – regione storica della siberia nord-orientale
 Bassopiano della Kolyma – bassopiano della Russia siberiana
 Monti della Kolyma – catena montuosa della Russia siberiana nordorientale
 I racconti di Kolyma – raccolta di racconti di Varlam Tichonovič Šalamov
 Golfo della Kolyma – golfo della Russia siberiana, nel mare della Siberia orientale
 15267 Kolyma – asteroide della fascia principale
 Kolyma – strada statale russa